Натуральне число 155
 155 рік до нашої ери
 155 рік нашої ери